Industry (Califòrnia).
 Industry (Illinois).
 Industry (Maine).
 Industry (Pennsilvània).
 Industry (Texas).
 Industry (sèrie de televisió).